Fekete Tamás 16–17. századi diák, író
 Fekete Tamás (1928 k. – 2017) villamosmérnök, a BME forradalmi bizottságának titkára
 Fekete Tamás (1931–2007) szobrász
 Fekete Tamás (?) rendező
 Fekete Tamás (?) a Kazincbarcikai SC labdarúgója

Jegyzetek